Dubai (emiraat), een van de Verenigde Arabische Emiraten
Dubai (stad), de hoofdstad van dit emiraat
Dubai (1970), een film uit 1970
Dubai (2001), een film uit 2001
Dubai (2005), een film uit 2005